Strohbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Strohbusch (1904–1980), deutscher Schiffbauingenieur und Hochschullehrer
 Horst Strohbusch (* 1927), deutscher Augenarzt und Kommunalpolitiker (Freie Wähler)